Afroablepharus tancredi är en ödleart som beskrevs av  George Albert Boulenger 1909. Afroablepharus tancredi ingår i släktet Afroablepharus och familjen skinkar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Skinkar
tancredi